András Schiffer – parlamentare ungherese
Claudia Schiffer – supermodella tedesca
Davide Schiffer – chimico e neurologo italiano
Eugen Schiffer – ministro nella Repubblica di Weimar
Ulquiorra Schiffer – personaggio della serie manga e anime Bleach